Михаил Гащенков:

 Гащенков, Михаил Андреевич (род. 1992) — российский футболист.
 Гащенков, Михаил Фёдорович (1923—1984) — советский футболист, хоккеист.